Натуральне число 1840
 1840 рік до нашої ери
 1840 рік нашої ери